Lycophocyon is een uitgestorven roofdierachtige uit de familie Miacidae die tijdens het Eoceen in Noord-Amerika leefde.

Fossiele vondsten 
Fossielen van Lycophocyon zijn gevonden in de Santiago-formatie in San Diego County in de Amerikaanse staat Californië. De vondsten dateren uit het einde van de North American Land Mammal Age Uintan.

Kenmerken 
In het Uintan ontwikkelden zich binnen de miaciden hondachtige vormen als reactie op het veranderende klimaat. Lycophocyon was een van deze nieuwe miaciden. Het dier was ongeveer 6 kg zwaar. Lycophocyon was een goede klimmer en gezien de bouw van de schedel en het gebit een overgangsvorm tussen de miaciden en de eerste hondachtigen.

Uitgestorven roofdieren
Eoceen